Albert Polman (1902-1959), arts en hoogleraar
Albert Polman (1961), fysicus en hoogleraar